HTB steht als Abkürzung für:
 Haparanda-Tornio Bandy, ein schwedisch-finnischer Bandyverein
 Harburger TB 1865, ein Hamburger Sportverein
 Heisterbacher Talbahn, eine ehemalige deutsche Schmalspurbahn-Betriebsgesellschaft
 Hellertalbahn GmbH, ein ehemaliges Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Hierarchical Token Bucket, eine Variante des Token-Bucket-Algorithmus
 Höhere Thermische Belastbarkeit, ein Kriterium für in der Gastechnik benutzte Bauteile
 Hörseltalbahn in Eisenach
 Holy Trinity Brompton Church, eine anglikanische Gemeinde in London, siehe Alpha-Kurs

Abkürzung